Бред Девіс (актор) (1949–1991)
 Бред Девіс (баскетболіст) (1955)
 Бред Девіс (бейсболіст) (1982)
 Бред Девіс (футболіст) (1981)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок